Корд (Cordus)

 Авъл Кремуций Корд († 25 г.), римски писател историк
 Квинт Юлий Корд, суфектконсул 71 г.
 Елий Корд (също и като Юний Корд), римски историк от 3 век
 Евриций Кордус (1486-1535), наричан Ебервайн, немски хуманист, поет, ботаник; баща на Валерий Кордус
 Валерий Кордус (1515-1544), немски ботаник и фармацевт